Nijasowa steht für:
 Umida Niyozova (* 1975), eine usbekische Journalistin und Menschenrechtlerin
 Tahmina Nijosowa (* 1989), eine tadschikische Popsängerin

ru:Ниязова